Бархатница северная () — бабочка из рода Oeneis в составе семейства бархатницы.

Описание 
Длина переднего крыла 20—27 мм. Характеризуется существенной индивидуальной изменчивостью. По окраске выделяются две формы: ammonoides, отличающаяся однотонной тёмно-коричневой окраской, и форма ochracea, характеризующаяся серо-жёлтыми или охристо-коричневыми крыльями. Формы отличаются также по своему поведению: особи первой активно летают по тундрам, питаясь на цветущих растениях и патрулируя вершины холмов, а бабочки формы ochracea ведут себя как «скальные» виды, сидят на камнях, взлетают только вспугнутые или сорванные ветром, почти не питаются на цветущих растениях. Репродуктивной изоляции между этими формами не выявлено.

Этимология латинского названия 
Бор (скандинавская мифология) — один из верховных богов, сын Бури, отец Одина.

Ареал и места обитания 
Тундровая и лесотундровая зоны Фенноскандии, европейской части России, Сибири до Чукотского полуострова, Аляска.

Редко и локально распространена в северной Фенноскандии (севернее 67 градуса северной широты) вплоть до побережья Баренцева моря. На восток ареал простирается по лесотундре и южной части тундровой зоны Кольского полуострова. Встречается в окрестностях Архангельска, на полуострове Канин, Тиманском кряже, в Большеземельской тундре, на Полярном и Приполярном Урале. Единичные находки виды известны также с Южного острова архипелага Новая Земля.

Бабочки населяют различные типы тундр, олиготрофные болота, хвойные редколесья. На Урале также встречается в горно-лесном, подгольцовом и горно-тундровом поясах. В Хибинах бабочки обитают на плоских платообразных вершинах гор.

Биология 
Вероятно, вид имеет двухгодичную генерацию. Время лёта с конца июня до начала августа. Бабочки летают над ерниковыми зарослями тундры, питаются на цветках горца большого (Polygonum bistorta), Ledum palustre, Dryas, иногда сидят крыльями на каменистых и щебнистых участках, порой резко взлетая. На Полярном Урале яйца откладываются самкой по одному на стебли кормовых растений гусеницы, иногда — на поверхность почвы. Стадия яйца длится 10—14 дней. Гусеница зимует дважды: первый раз — во 2—3 возрасте, во второй — уже зрелая. Кормовые растения гусениц: осока, Carex misandra, овсяница овечья, овсяница. Куколка располагается на земле, в небольшом углублении, у корней растений. Развитие куколки длится 14—17 дней.

Примечания 

Бархатницы
Животные, описанные в 1792 году
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки